Eitoku, pseudonyme du peintre japonais Kanō Eitoku
 Eitoku, cratère à la surface de Mercure, nommé en son hommage.